Чемпионат Нидерландов 2016 прошёл в Амстердаме с 22 по 28 августа 2016 года.

 Категория: 14-я (средний рейтинг: 2591).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2016 год в шахматах
Август 2016 года
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Спортивные соревнования в Амстердаме